De Mars superliga 1998/1999 was het zesde seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden zestien clubs mee. Titelverdediger was 1. FC Košice, dat de titel moest afstaan aan ŠK Slovan Bratislava en zelf niet verder kwam dan de vierde plaats in de eindrangschikking. De twee nieuwkomers wisten zich beide te handhaven in de hoogste afdeling: FC Nitra eindigde als twaalfde, FK ZTS Dubnica als dertiende.

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 1998
Slowaaks voetbalelftal in 1999

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1998/99